The Aristocrats – film documentario del 2005 diretto da Penn Jillette e Paul Provenza
The Aristocrats – gruppo musicale rock attivo dal 2011
The Aristocrats – album di debutto dell'omonimo gruppo musicale